The Final Reckoning – cortometraggio del 1914 diretto da Walter Edwards
The Final Reckoning – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Thanhouser Film Corporation
The Final Reckoning – film del 1932 diretto da John Argyle